Виоланта де Виларагут ( или  —  или ) — титулярная королева-консорт Мальорки, супруга Хайме III, дочь Беренгера де Виларагута, сеньора Санмарти и Субиратс, и Сауры Мальоркской, незаконнорождённой дочери Хайме II Мальоркского.

Брачный контракт Виоланты и Хайме, её двоюродного брата, был подписан 10 ноября 1347. Этот брак был вторым для Хайме, за год до этого умерла его первая жена Констанция Арагонская. В браке с королём Мальорки Виоланта приобрела двух приемных детей от первого брака мужа: Хайме IV и Изабеллу. Вскоре после заключения брака брат Виоланты, Беренгерон де Виларагут, был назначен советником и главным управляющим королевского двора её мужа. В этом браке у Виоланты родился единственный известный ребёнок, дочь Эскларамунда, умершая во младенчестве.

После смерти Хайме в битве при Льюкмайоре 25 октября 1349 Виоланта и её приемные дети были захвачены королём Арагона Педро IV и заключены в замке Бельвер. Позже её пасынка Хайме перевели в Барселону, а Виоланту и Изабеллу в монастырь клариссинок в Валенсии. Об освобождении Виоланты и Изабелы хлопотали Папа Римский и Иоанн II, король Франции. В результате их заступничества Виоланта была освобождена, а вскоре за ней и Изабелла при условии её отказа от прав на Мальорку.

После освобождения Виоланта покинула Испанию и отправилась во Францию, где поселилась в замке недалеко от Монпелье. В 1352 король Франции пожаловал Виоланте титул виконтессы Омелас. В 1353 году Виоланта второй раз вышла замуж за Оттона Брауншвейгского, лояльного рыцаря французского короля и будущего мужа Джованны I, королевы Неаполя. Вскоре Виоланта смогла устроить брак Изабеллы с Джованни II Палеологом, маркизом Монферрато.

Точная дата смерти Виоланты неизвестна. Она умерла между 1362 и 1372 годами, не оставив детей. Её второй муж, Оттон Брауншвейгский, стал четвёртым мужем Джованны I, вдовы приёмного сына Виоланты Хайме IV .

Примечание 

Короли Майорки
Барселонский дом
Королевы-супруги
Супруги правителей XIV века
Старший Брауншвейгский дом
Виконтессы